

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Zawady Małe – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Kowale Oleckie
 Zawady Małe – część wsi Stare Jabłonki w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda